Joseph Jaquet est un sculpteur belge, né en 1822 et mort en 1898;
 Joseph Jaquet est un politicien suisse, né en 1822 et mort en 1900.